Натив может означать:
 Натив — израильское государственное учреждение, бюро по связям с евреями Советского Союза и стран Восточной Европы.
 Натив — Национальный центр идентичности и гиюра
  — израильский журнал

См. также 
 Натив Экспресс